Diana:

 Diana — круизное судно, построенное на верфи Finnboda Varv в Nacka (ныне район Стокгольма), Швеция в 1931 г.
 Diana — шкальная среднеформатная камера, сделанная почти целиком из пластмассы.
 «Diana» — песня Пола Анки.

См. также 
 Диана (значения).